Arminius ist der Name folgender Personen:

 Arminius (* um 17 v. Chr., † um 21 n. Chr.), ein Fürst der Cherusker
 Gaius Arminius Gallus, römischer Suffektkonsul (120)

 Gerd Terburg-Arminius (eigentlich Gerd Terburg Hieronymus; 1839–?), österreichischer Schriftsteller
 Jacobus Arminius (1560–1609), niederländischer reformierter Theologe und Begründer des Arminianismus
 Adelheid Poninska (1804–1881), die unter dem Pseudonym Arminius schrieb

Arminius steht außerdem für:
 Arminius (Zeitschrift), nationalrevolutionäre Zeitschrift in der Zeit der Weimarer Republik
 Arminiuswerft, ein ehemaliges deutsches Unternehmen zur Binnenschiffproduktion in Bodenwerder an der Weser 1903 gegründet
 SMS Arminius, ein ehemaliges Kriegsschiff der preußischen bzw. kaiserlichen Marine
 Arminius (Bruch), Oratorium von Max Bruch